Gminy w Stanach Zjednoczonych
 Gmina Bedminster (ang. Bedminster Township) w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Gmina Bedminster (ang. Bedminster Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks

Inne znaczenia
 Bedminster – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Bedminster – przystanek kolejowy w miejscowości Bedminster